Децим (Юний) Силан (Decimus Iunius Silanus) е име на:

 Децим Силан, (fl. 146 пр.н.е.), римски писател от 2 век пр.н.е., експерт по пунийски език
 Децим Юний Силан (консул 62 пр.н.е.) (107 – 60 пр.н.е.), консул 62 пр.н.е.
 Децим Юний Силан (монетен магистър), магистър на Монетния двор, началото на 1 век пр.н.е.
 Децим Юний Силан, брат на Марк Юний Силан; има афера с Юлия Випсания, изгонен 20 г.
 Децим Юний Силан Торкват (консул 53 г.) (10 – 64 г.), консул 53 г.

Вижте също 
 Юний Силан